Adolfo Fernández Díaz – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Blanchette Fernandez Diaz – vittima italo-greca dell'Olocausto
 Jean Fernandez Diaz – vittima italo-greca dell'Olocausto
 Pierre Fernandez Diaz – imprenditore greco naturalizzato italiano
 Robert Fernandez Diaz – vittima italo-greca dell'Olocausto